Burgu kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Burgelu / Elburgo (ort), Baskien, Araba / Álava, 
 Burgelu / Elburgo (kommun), Baskien, Araba / Álava, 

Robotskapade Spanienförgreningar